

Części miejscowości

 Pieronka – część Rzeszowa, w województwie podkarpackim
 Pieronka – część wsi Sąspów, w województwie małopolskim

Szczyty górskie
 Pieronka – szczyt w Górach Leluchowskich
 Pieronka – wzniesienie w Gorcach